Мюриель Барбери (, род. ) — популярная современная французская писательница, преподаватель философии.

Биография 
Родилась во французской семье в Касабланке (Марокко) 28 мая 1969 года, два месяца спустя её семья мигрировала во Францию.

Лицей Мюриель закончила в городе Со, после чего поступила в элитное высшее учебное заведение — , агреже по философии. В 1993—2008 годах преподавала в Университете Бургундии,  (французский аналог российских педагогических училищ) города Сен-Ло, лицеях.

В 2000 году по настоянию своего мужа Стефана Барбери отправила рукопись своего первого романа «Лакомство» () в издательство Gallimard. Дебют писательницы оказался успешным, её первый роман перевели на 14 языков.

Второй книгой, которая стала абсолютным бестселлером во Франции, стал роман «Элегантность ёжика» (). Он вышел в 2006 году, в том же издательстве Gallimard тиражом 700 000 экземпляров. Роман был впоследствии переведен на 39 языков и получил ряд литературных премий. В 2009 году роман был . После коммерческого успеха своей второй книги писательница с мужем переехала в Японию, в город Киото, где проживала в 2008—2009 годах, после чего возвратилась в Европу. 

Избегает публичности и общественной деятельности. Некоторое время жила в Амстердаме, по состоянию на 2015 год живёт в Турени. Развелась со Стефаном Барбери, после чего заключила новый брак.

Библиография 
 2000 — Лакомство, издательство «Gallimard», серия «Blanche», 2000, 145 с. (ISBN  2-07-075869-9); reed. 2002, серия «Folio» (№ 3633), 165 стр. (ISBN  2-07-042165-1)
 2006 — Элегантность ёжика, издательство «Gallimard», серия «Blanche», 2006, 359 с. (ISBN  2-07-078093-7); reed. 2007, серия «Folio» (№  4939), 413 стр. (ISBN  978-2-07-039165-3)
 2015 — Жизнь эльфов, издательство «Gallimard», серия «Blanche», 2015, 304 с. (ISBN 2-07-014832-7); reed. 2019, серия «Folio» (№ 6569). 336 стр. (ISBN 978-2-07-271423-8) 
 2019 — Странная страна, издательство «Gallimard», серия «Blanche», 2019, 400 с. (ISBN 9782072831508)

Примечания

Ссылки 
 Блог писательницы
 Мюриель Барбери на сайте The Electronic Literary Database (ELDb)
 Русское издание романа «Элегантность ёжика» на сайте издательства «Иностранная литература»

Писатели Франции
Французские писатели
Французские писательницы XXI века
Родившиеся в Касабланке
Писатели Франции XXI века
Преподаватели вузов Франции
Женщины-философы Франции
Педагоги Франции